Carbon Hill – città della Contea di Walker, Alabama
 Carbon Hill – villaggio della Contea di Grundy, Illinois